Palota ostroma (1533)
 Palota ostroma (1566)